Lege kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Legé, departementet Loire-Atlantique i regionen Pays-de-la-Loire, 
 Lège, Haute-Garonne, kommun, departementet Haute-Garonne i regionen Occitanien, 
 Lège-Cap-Ferret, kommun i departementet Gironde,